Туаев — фамилия; имеет женскую форму Туаева.

Известные носители 
 Туаев, Александр Романович (род. 1999) — российский футболист.
 Туаев, Владимир Михелович (род. 1972) — советский и азербайджанский футболист.
 Туаев, Давид Афанасьевич (1902—1964) — осетинский драматург и писатель.
 Туаев, Казбек Алиевич (род. 1940) — советский футболист, азербайджанский тренер.

Туаева 
 Туаева, Ольга Николаевна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, первая женщина-профессор в Северной Осетии.
 Туаева, Темина Давидовна (род. 1945) — российский продюсер, режиссёр, директор «Нарт-Арт студии».